Grimace – compositore francese
 Grimace – personaggio dell'universo di McDonaldland